Эрне́ст Капандю́ или Капендю́ (; 1826 год, Париж — 1868 год, там же) — французский писатель, представитель массовой литературы.

Творчество 
Написанная Капандю соместно с Т. Барьером комедия Faux bonshommes (в вольном переводе П.А. Каратыгина — «Добрые люди с изнанки» ; премьера в театре «Водевиль», ноябрь 1856) снискала большой успех. Кроме пьес «Шершни» («Frélons», 1861), «Булавочный укол» («Coup d'épingle», 1863) и других написал большое количество романов, чаще всего на исторические темы. Как писал журналист Альбер Вольф, газеты буквально расхватывали его романы . Впрочем, другие обозреватели оценивали их художественные достоинства крайне низко . Наиболее известны:
 «Мадмуазель Разорительница» («Mademoiselle la Ruine», соавтор Ксавье де Монтепен, 1856).
 «Сад Прэ-Кателан» («Le Pré Catelan», 1858).
 «Маркоф из Сен-Мало» («Marcof le Malouin», 1858).
 «Капитан Ла Шенаж» («Le Capitaine La Chesnage», 1860).
 «Тайны Монте ди пьета» («Les Mystères du Mont de Piété», 1861).
 «Отель де Ниорр» («L’Hotel de Niorres», 1861).
 «Барабанщик 32-й полубригады» («Le tambour de la 32-e demi-brigade», 1862).
 «Рыцарь Курятника» («Le Chevalier du Poulailler», 1864).
 «Граф Сен-Жермен» («Le Comte de Saint-Germain», 1865).

«Отель де Ниорр» 
В пространном историко-приключенческом романе «L’Hotel de Niorres» ( в русском переводе 1875 года — «Отель де Ниорр» ), впервые опубликованном на страницах газеты «Le Journal pоur tous», не исключено влияние цикла произведений Понсона дю Террайля о Рокамболе . В то же время злодей Кампарини предвосхищает Фантомаса

Ранний уход 
К концу жизни Капандю отличался странным поведением; превратил свою парижскую квартиру в оранжерею, где росли экзотические растения; облачался в богатый восточный наряд и тюрбан, а супругу заставлял одеваться одалиской .
Похоронен на кладбище Пер-Лашез (участок 75).

Примечания

Цитаты 
 «Дела есть дела» (Les affaires sont les affaires; «Добрые люди с изнанки», 1856, действие III, явление 20)

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы